Ville is Frans voor "stad". 
 Ville (België) of Ville-en-Condroz, een dorp in My, deelgemeente van de Belgische gemeente Ferrières

 Ville (Oise)
ook:
Ville-au-Montois, Meurthe-et-Moselle 
Ville-au-Val, Meurthe-et-Moselle  
Ville-d'Avray, Hauts-de-Seine 
Ville-devant-Belrain, Meuse
Ville-devant-Chaumont, Meuse
Ville-di-Pietrabugno, Haute-Corse
Ville-Dommange,  Marne
Ville-du-Pont, Doubs
Ville-en-Blaisois, Haute-Marne
Ville-en-Sallaz, Haute-Savoie
Ville-en-Selve, Marne
Ville-en-Tardenois, Marne
Ville-en-Vermois, Meurthe-et-Moselle
Ville-en-Woëvre, Meuse
Ville-Houdlémont, Meurthe-et-Moselle 
Ville-la-Grand, Haute-Savoie
Ville-Langy, Nièvre
Ville-le-Marclet, Somme
Ville-Saint-Jacques, Seine-et-Marne 
Ville-Savoye, Aisne
Ville-sous-Anjou, Isère
Ville-sous-la-Ferté, Aube
Ville-sur-Ancre, Somme
Ville-sur-Arce,  Aube
Ville-sur-Cousances, Meuse
Ville-sur-Illon, Vogezen
Ville-sur-Jarnioux,  Rhône
Ville-sur-Lumes, Ardennes
Ville-sur-Retourne,  Ardennes
Ville-sur-Saulx, Meuse
Ville-sur-Terre, Aube
Ville-sur-Tourbe, Marne
Ville-sur-Yron, Meurthe-et-Moselle 

gemeenten met de naam La Ville